Ретенбах може бити:

 Ретенбах ам Ауерберг, општина у округу Осталгој, у њемачкој покрајини Баварска.
 Ретенбах (Алгој), општина у округу Линдау (Бодензе), у њемачкој покрајини Баварска.
 Ретенбах (Ерланген), општина у округу Ерланген-Хехштат, у њемачкој покрајини Баварска.
 Ретенбах (Округ Рот), општина у округу Рот, у њемачкој покрајини Баварска.
 Ретенбах (Горњи Палатинат), општина у округу Кам, у њемачкој покрајини Баварска.
 Ретенбах ан дер Пегниц, град у округу Нирнбергер Ланд, у њемачкој покрајини Баварска.
 Ретенбах (Округ Гинцбург), општина у округу Гинцбург, у њемачкој покрајини Баварска.